Az alábbi lista Európa országainak termékenységét mutatja be (gyerek/nő). A legnagyobb termékenységgel rendelkező ország Svédország, a legkisebbel rendelkező pedig Görögország.

Források

Európával kapcsolatos listák